Stadsdirektör kan avse:

Stadsdirektör – högsta tjänsteman i en kommun (städer) i Finland, se kommundirektör
Stadsdirektör – den högsta tjänstemannen i vissa större svenska kommuner, se kommunchef

Se även 
 Borgmästare